Carl Brouard, (1902-1965), poète et journaliste haïtien.

Étienne Brouard ( - Vire (Calvados) †  - Paris), était un militaire français des XVIII et s.

François Vatable Brouard appelé également François Béroalde de Verville, né le  à Paris et mort en  à Tours, était un écrivain français.

Janine Brouard (née en 1941) est une sociologue et ethnologue française. Membre en 1964 du groupe de recherche de sociologie rurale du CNRS elle est l'auteur d'une Monographies de villages de Nanterre sous la direction d'Henri Mendras.

Jean Brouard, religieux  français du .

Mathieu Brouard surnommé Mathieu Béroalde, né à Saint-Denis, près Paris, est un écrivain, théologien  et chronologiste français.

Régis Brouard est un footballeur français né le  à Antony. Il évoluait au poste de meneur de jeu.